Wölkham ist der Ortsname von

 Wölkham (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wölkham (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern